Growler steht für:

 Growler (Bier), ein Biertransportgefäß mit Henkel
 einen englischsprachigen Begriff für eine Eisscholle, die kaum über den Meeresspiegel hinausragt
 Boeing EA-18, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug
 SA-21 Growler, der NATO-Name für das russische Boden-Luft-Raketensystem S-400 Triumf
 USS Growler, Schiffsname der United States Navy
 Growler Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Growling